Аріма () — японське прізвище. Відомі носії:
 Аріма Ко — японський футболіст
 Аріма Харунобу — японський полководець і державний діяч
 Аріма Харуо — японський футболіст

Японські прізвища